Workman ist der Familienname folgender Personen:

 C. Lindsay Workman († 2012), US-amerikanischer Schauspieler

 Chuck Workman, US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Everley John Workman (1899–1982), US-amerikanischer Physiker
 Fanny Bullock Workman (1859–1925), US-amerikanische Geografin, Kartografin, Schriftstellerin und Bergsteigerin
 Hawksley Workman (* 1975), kanadischer Sänger und Songwriter
 Haywoode Workman (* 1966), US-amerikanischer Basketballspieler
 James Workman (1908–1983), US-amerikanischer Ruderer
 Jimmy Workman (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Leslie J. Workman (1927–2001), Privatgelehrter und Gründer des akademischen Mediävalismus
 Lyle Workman (* 1957), US-amerikanischer Filmkomponist und Musiker
 Nioka Workman, (* 1963), US-amerikanische Cellistin
 Reggie Workman (* 1937), US-amerikanischer Jazzbassist und Hochschullehrer
 Will Workman (* 1979), amerikanisch-englischer Theaterschauspieler

Sonstiges:
 Workman Rocks, Klippen in der Darbel Bay, Grahamland, Antarktika